Библиотека може да се отнася до:
 Библиотека – институция и сграда, в която се събират, съхраняват и помещават разнообразни материали
 Библиотека (книга) – единственото оцеляло до наши дни съчинение по древногръцка митология
 Библиотека (програмиране) – колекция от подпрограми, които се използват за разработка на софтуер.
 Библиотека – поредица от книги на едно издателство, обединени по тематичен или друг принцип.